Чемпионат Испании по футболу 1931/1932 — 4-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Реал Мадрид» стал чемпионом Испании в  1-й раз. В турнире принимали участие 10 клубов. Было сыграно 90 игр и забито 351 гол. Во время Второй Испанской Республики все клубы дивизиона исключили из своего названия слово «Реал».

Турнирная таблица

Потуровая таблица
 
</center>

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 10 голов
 «Валенсия» — «Расинг Сантандер»  — 6:4
 Самая крупная победа в гостях: 4 гола
 «Доностия» — «Расинг Сантандер»  — 1:5
 «Клуб Унион Ирун» — «Атлетик Бильбао»  — 1:5
 Самая крупная победа дома: 7 голов
 «Реал Сосьедад» — «Аренас»  — 7:0

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги
 Статистика www.rsssf.com

1932
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1931 году
Спорт в Испании в 1932 году